Freak (del inglés «raro») puede referirse a:
En español sinónimo de la persona extravagante, rara o fanática.
Freaks, una tribu urbana.
La película Freaks.

Específicamente en el ámbito de la televisión:
 Freak, serie de televisión surcoreana.

Específicamente en el ámbito de la música:
Escena freak, estilo poshippie y prepunk de subcultura bohemia.
«Freak», canción de Silverchair.
«Freaks», canción de la banda Live.
Freaks, álbum de la banda britpop, Pulp.
 Freak, segundo álbum de estudio de la banda argentina Utopians.